Copa FMF (Maranhão) - bekertoernooi voor de Braziliaanse staat Maranhão
 Copa FMF (Mato Grosso) - bekertoernooi voor de Braziliaanse staat Mato Grosso